Павловићи могу да буду:

 Павловићи, српска средњовјековна породица
 Пљакићи, Павловићи су потомци српске породице Пљакић
 Павловић (презиме), српско презиме

или

 Павловићи (Шековићи), насељено мјесто у општини Шековићи, Република Српска, БиХ
 Павловићи (Добретићи), насељено мјесто у општини Добретићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Павловићи (Какањ), насељено мјесто у општини Какањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Павле